Beehive Mountain kan syfta på följande:

 Beehive Mountain, Alberta, ett berg i Kanada
 Beehive Mountain, Antarktis, ett berg i Antarktis